Tallapoosa steht für:

 Tallapoosa (Volk), ein nordamerikanisches Indianervolk

Orte in den Vereinigten Staaten:
Tallapoosa (Georgia)
Tallapoosa (Missouri)
Tallapoosa County, ein County in Alabama
Tallapoosa River, ein Fluss, der durch das Tallapoosa County in Alabama fließt